«Jealousy» -o «Jealous»- puede referirse a:

Cine 
 Jealousy (1916), película muda protagonizada por Valeska Suratt.
 Jealousy (1923), película muda sueca - protagonizada por Victor Sjöström.
 Jealousy (Varieté) (1925), película muda alemana.
 Jealousy (1929), película estadounidense - protagonizada por Jeanne Eagels.
 Jealousy (1931), película británica.
 Jealousy (1934), película estadounidense.
 Jealousy (1945), película dirigida por Gustav Machatý.

Música 
Álbumes
 Jealousy (1981), álbum de Dirt Band.
 Jealousy (1991), álbum de X Japan.
Canciones
 Jealousy (1978), canción de Queen.
 Jealousy (1991), canción de Pet Shop Boys.
 Jealousy (2011), canción de Will Young.
 jealousy, jealousy (2021), canción de Olivia Rodrigo.

Toponimia 
 Jealousy (Islas Vírgenes de los Estados Unidos)